Als Museum für Stadtgeschichte (Stadtgeschichtliches Museum) werden u. a. bezeichnet:

 Stadt- und Hochstiftmuseum, Dillingen an der Donau 
 Stadtmuseum Landeshauptstadt Düsseldorf
 Museum für Stadtgeschichte (Freiburg im Breisgau) in Freiburg im Breisgau
 Stadtgeschichtliches Museum (Jülich) in Jülich
 Stadtgeschichtliches Museum Leipzig (Altes Rathaus und Neubau)
 Museum für Stadtgeschichte im Adam-und-Eva-Haus, Paderborn
 Stadtgeschichtliches Museum im Schlössle, Pfullingen
 Stadtgeschichtliches Heimatmuseum Uetersen	
 Stadtgeschichtliches Museum der Hansestadt Wismar
 Stadtgeschichtliches Museum (Wolgast)
 Stadtgeschichtliches Museum  (Königsberg i. Pr.)